Hr.Ms. Z 5 (1917) - Nederlandse torpedoboot
 Z 5-klasse - Nederlandse klasse van torpedoboten
 Torpedobootjager Z5 - Duitse torpedobootjager